Ávila y Zúñiga ist der Familienname folgender Personen:

 Luis de Ávila y Zúñiga (um 1504–1573), spanischer Diplomat, Feldherr und Geschichtsschreiber
 Pedro de Ávila y Zúñiga (1489–1579), spanischer Diplomat